Branson může být:

 Branson (Missouri) – město v americkém státě Missouri

křestní jméno
 Branson DeCou (1892–1941) – americký fotograf

příjmení
 Jeff Branson (* 1977) – americký herec
 Richard Branson (* 1950) – britský podnikatel